Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 52 кілограм серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 7 серпня. Участь брали 22 спортсменки з 22 країн.

Призери

Розклад

Змагання

Турнір

Втішний раунд

Посилання 
 Дзюдо до 52 кг жінки  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016    
 Олімпійський турнір  на сайті judobase.org 

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2016